Irland kan syfta på:

 Irland (ö) – en ö i Nordatlanten
 Irland – en stat (republik) som upptar större delen av ön 1921–

Historiskt
 Herredömet Irland – en feodalstat under den engelske monarken 1171–1541
 Konungariket Irland – ett konungarike, i personalunion med England och Skottland eller Storbritannien 1541–1800
 Irland – en del i Förenade kungariket Storbritannien och Irland 1801–1922
 Irländska republiken – en utbrytarrepublik omfattande hela Irland 1919–1921
 Irländska fristaten – en stat 1922–1937 på den södra delen av ön som bildades i samband med undertecknandet av det anglo-irländska avtalet 1921

Se även
 Irlands delning
 Irlands geografi
 Irlands parlament 
 Irlands historia – från 7000 - 7500 år f.Kr. och framåt
 Nordirland – en av Storbritanniens riksdelar,  på den norra delen av ön 1921–
 Sydirland – brittisk provins och riksdel, på den södra delen av Irland 1920–1921
 Irländare – en etnicitet med ursprung från Irland
 Gaeler – en keltisk folkstam med ursprung på Irland